ZMC steht für:
 ZENN Motor Company, kanadischer Hersteller von Leichtelektromobilen
 airship (Z) of metal-clad (MC) construction, US-Navy-Code für Luftschiffe mit metallener Beplankung
 ZMC-2, US-amerikanisches Luftschiff zur Erprobung dieser Bauart

zmc steht für:
 Margany (ISO-639-3-Code), Varietät von Bidjara, australische Sprache in Queensland

Abkürzung